Flavius Afranius Hannibalianus; 251–292, római katona, politikus
 Flavius Hannibalianus; ?–337 az előbbi dédunokája
 Hannibalianus; ?–?, Constantius Chlorus és Flavia Maximiana Theodora egyik fia